La competizione della categoria pesi mediomassimi (fino a 79,4 kg) di pugilato ai Giochi della X Olimpiade si è svolta dal 10 al 13 agosto 1932 al Grand Olympic Auditorium di Los Angeles.

Classifica finale

Incontri

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 07